Канто́н () в Коста-Риці є адміністративною одиницею другого рівня. Сім провінцій () Коста-Рики розділені на 81 кантон, які у свою чергу діляться на округи ().

Кожен кантон управляється локальним муніципалітетом (), головою якого є мер (), який обирається на муніципальних виборах () жителями кантону.

Примітки

Див. також 

 Адміністративний поділ Коста-Рики
 
 Коста-Рика
 Алахуела (провінція)
 Ґуанакасте (провінція)
 Ередія (провінція)
 Картаго (провінція)
 Лимон (провінція)
 Пунтаренас (провінція)
 Сан-Хосе (провінція)

 
Адміністративний поділ Коста-Рики
Коста-Рика
Коста-Рика
Списки:Коста-Рика